Kia Cadenza — легковой автомобиль, бизнес-седан концерна Kia Motors. Мировая премьера Kia Cadenza (на внутреннем южнокорейском рынке автомобиль известен как Kia K7) состоялась 12 декабря 2009 года на автосалоне в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В модельном ряду производителя автомобиль является заменой модели Opirus/Amanti.

Конструкция 
Kia Cadenza построена на новой переднеприводной платформе Kia Type-N. При несколько меньшей, чем у предшественника (Kia Opirus) длине (4965 мм против 5000 мм), новый представительский седан обладает большей на 45 мм (2845 мм против 2800 мм) колёсной базой. Говоря о внешности модели Cadenza, маркетологи Kia Motors преподносят автомобиль как машину бизнес-класса с намёком на спортивность. Коэффициент лобового сопротивления кузова новинки составляет 0,29 единиц.

Базовый для Kia Cadenza двигатель — рядный 4-цилиндровый бензиновый агрегат объёмом 2 литра и мощностью 165 л. с., предлагается и V-образный 6-цилиндровый 3,5-литровый мотор мощностью 290 л. с. Единственная доступная коробка передач — 6-ступенчатая АКПП. В ходе презентации автомобиля в Эр-Рияде было заявлено, что помимо переднеприводной версии в производство также пойдёт полноприводный вариант.

Южнокорейский рынок 
В Южной Корее Kia Cadenza обозначается аббревиатурой «K7». Производство автомобиля налажено на заводе Hwasung в городе Кванджу. На официальном корейском сайте Kia цены на модель K7 колеблются от 22 800 000 KRW (1 208 000 рублей) до 41 300 000(2 188 000 рублей).

Примечания

Ссылки
 Международный сайт Kia Cadenza
 Официальный сайт Kia в Южной Корее
 Российский тематический сайт, посвящённый Kia Cadenza

Cadenza